Biagio Conte (ciclista) – ciclista italiano.
Biagio Conte (missionario) – missionario italiano.